Waldhaus (Augsburg), in de gemeente Augsburg in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Bad Freienwalde (Oder)), in de gemeente Bad Freienwalde (Oder) in de Duitse deelstaat Brandenburg
Waldhaus (Bernried), in de gemeente Bernried (Niederbayern) in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Cadolzburg), in de gemeente Cadolzburg in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Ergoldsbach), in de gemeente Ergoldsbach in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Frankfurt (Oder)), in de gemeente Frankfurt (Oder) in de Duitse deelstaat Brandenburg
Waldhaus (Gotteszell), in de gemeente Gotteszell in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Italië), in de gemeente Deutschnofen in de Italiaanse regio Trentino-Zuid-Tirol
Waldhaus (Kirchdorf im Wald), in de gemeente Kirchdorf im Wald in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Krumbach), in de gemeente Krumbach (Schwaben) in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Markt Erlbach), in de gemeente Markt Erlbach in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf), in de gemeente Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in de Duitse deelstaat Thüringen
Waldhaus (Pullenreuth), in de gemeente Pullenreuth in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Rehau), in de gemeente Rehau in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Römhild), in de gemeente Römhild in de Duitse deelstaat Thüringen
Waldhaus (Schmalkalden), in de gemeente Schmalkalden in de Duitse deelstaat Thüringen
Waldhaus (Ursensollen), in de gemeente Ursensollen in de Duitse deelstaat Beieren
Waldhaus (Weilheim), in de gemeente Weilheim (Baden) in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Waldhaus (Weisen), in de gemeente Weisen in de Duitse deelstaat Brandenburg
Waldhaus (Windsbach), in de gemeente Windsbach in de Duitse deelstaat Beieren
en
Lindauer Waldhaus, in de gemeente Eslarn in de Duitse deelstaat Beieren